Chris Pontius, (né en 1987), joueur de soccer (football) américain.
 Chris Pontius, (né en 1974), acteur et cascadeur américain membre de l'émission Jackass sur MTV.